Ингушская кухня () — разновидность кавказской кухни, названная по имени одного из горских народов — ингуши.

Особенности 
Традиционно ингуши много употребляют мяса, обычно баранину и говядину. Из мяса готовят главное национальное блюдо ингушей — дулх-халтам (), делают начинки для мучных блюд, жарят на углях шашлык.

Визитной карточкой ингушской кухни является блюдо — дулх-халтам, оно непременно должно быть из свежего мяса, как правило из баранины. В зимнее время использовалось и сушёное мясо, однако оно считалось непригодным для подачи гостям. Употреблялись овощи — в основном лук, черемша, топинамбур, тыква, свекла, репа, и с начала 19 века помидоры, картофель и баклажаны, вместе с тем огромное количество разнообразной зелени, чеснока, уксуса и других острых приправ.

Национальные блюда 
 Амасти.
 Балаж — ингушский ячменный хлеб с тыквенными семечками.
 Бар () — колбасная требуха начинённая говяжьими кишками.
 Бетта-мажарг — печеная ватрушка с сыром и корицей.
 Божильг.
 Беттачкар — фаршированная по-ингушски рыба.
 Даттараш (Дулх-Эк) — ингушское жаркое из субпродуктов, картошки, моркови, перца, лука и кинзы.
 Дулх-халтам () — отварная баранина, реже говядина, с галушками из кукурузной муки, с черемшевой подливкой и особым ингушским соусом — берх.
 Думи — вялено-копченный курдюк с добавлением чабреца.
 Дяттах — кукурузно-сливочная каша.
 Ко () — мамалыга, каша из творога и кукурузной муки.
 Кодар (блюдо).
 Кхеш — фасолевый суп с мясом и чабрецом.
 Кхотор — ингушские пироги начиненные мясом или сыром, с чабрецом и базиликом.
 Кхункхаш — варево из фасоли, кукурузной муки и творога. 
 Лохк.
 Локъам — ингушские блины
 Мааш () — ингушская колбаса, фаршированная с субпродуктами и перемотанная бараньими кишками.
 Мистам — разновидность кислого чурека.
 Нитташ — особый ингушский крапивный суп.
 Ольг.
 Сыскл — кукурузный чурек.
 Топаш — кукурузные колбаски печеные на углях.
 Хингали ( ― водяной и  ― мешок) — вареники, варёные пирожки из пшеничного или кукурузного теста с начинкой из кусочка мяса, маринованного в воде.
 Хупоалхудар — каша из творога, сыра, и молока, с кусочками теста в виде лапши.
 Хингалаш — лепёшки на кефире с начинкой из варёной тыквы.
 Хьонк — суп из черемши, молока и топленного масла.
 Цу.
 Чапильг.
 Шу — сваренная в молоке и обжаренная в топлёном масле черемша.

Соусы 
 Берх () — соус из толчённого картофеля, бульона, морковно-луковой зажарки и зелени.
 Котамберх ( ― курица) — соус из куриного бульона, молока, яйца, лука и перца.
 Кейберх ( ― белый) — соус на основе из молока и грецких орехов.
 Комберх ( — острый) — острый соус из чеснока и черемшиных корней.
 Мистберх ( — кислый) — разновидность кислого соуса из сыворотки.
 Тоаберх ( — сметана) — соус из сметаны и творога.
 Цалх () — кислый соус из алычи.

Сладости 
 Ховл () — ингушская халва, готовится из муки, топлёного масла и сахара. Существуют 3 разновидности ингушской халвы:
 «Хоараховл» () — из пшеничной муки
 «Жувраховл» () — из кукурузной муки и сиропа
 «Бараховл» () — из орехов и мёда.
 Зоакаш — особый ингушский мучной хворост.
 Мерздуг () — сладкий рис с сухофруктами и орехами.
 Мерзмякх () — сладкий пирог с творогом или мёдом.
 Кхорийцу — каша из жареного толокна груши.
 Айра — пастила.
 Элг — пряник с корицей по-ингушски.
 Тийдарьгаш — оладьи.

Напитки 
Ингуши предпочитают ягодные морсы и чаи, изготовленные из листьев шиповника, чабреца и душицы. Также, до принятия ислама ингуши пили различные слабоалкогольные и алкогольные напитки по своим рецептам.

 Масхам — безалкогольный напиток на основе кваса, кукурузной муки, мёда и изюма.
 Цыин () — особая водка, которая запивалась с мясом.
 Чхьагар () — вино, ингуши его готовили ни только из винограда, но и из яблок и вишен.
 Йий — пиво.
 Них — брага.
 Медзмотт — кипячённая вода, в которую добавляли небольшое количество плодов и ягод с добавлением мёда и сахара. На свадьбах и других торжествах для детей и женщин этот напиток являлся ритуальным.
 Комархи - ингушский кисло-сладкий напиток, который изготовляли на застолья в течение всего года. Летом и осенью при приготовлении напитка использовались ягоды тутовника, малины, смородины, крыжовника, черники, а также добавлялись яблоки, груши, сливы, абрикосы. Обязательным ингредиентом придававшим характерный терпкий вкус была мята. Зимой при изготовлении напитка использовались сухофрукты.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Ингушская кухня
Кавказская кухня